

Persone 
 Arnaldo Fortini (1889-1970) – storico, scrittore e avvocato italiano.
 Dante Fortini (1935-2012) – allenatore di calcio e calciatore italiano.
 Davide Fortini (...–1594) – architetto e ingegnere italiano.
 Franco Fortini (1917-1994) – saggista, critico letterario e poeta italiano.
 Gemma Fortini (1926-2001) – storica e giornalista italiana.
 Gioacchino Fortini (1670-1736) – scultore e architetto italiano, del periodo rococò.
 Marco Fortini (1784-1848) – presbitero e patriota italiano; carbonaro di Fratta Polesine, fu condannato a morte nel 1820 e recluso nella fortezza dello Spielberg.
 Pietro Fortini (?-1562) – scrittore.

Altro 
 Fortini – costruzioni militari progettate con funzione tattica difensiva